Helops Agassiz, 1846 – synonim rodzaju Elops
 Helops Brandt, 1833 – synonim rodzaju Acipenser
 Helops Browne, 1789 – synonim rodzaju Bodianus